Соледад () — мексиканская 284-серийная мелодрама с элементами драмы 1980 года производства телекомпании Televisa.

Сюжет 
Сюжет сериала охватывает период с 1959—1981 гг. Более подробного сюжета нет.

Создатели телесериала

В ролях 
 Либертад Ламарке — Соледад Гонсалес де Санчес Фуэнтес
 Сальвадор Пинеда — Андрес Санчес Фуэнтес
 Кристиан Бах — Консуэло "Чело" Санчес Фуэнтес
 Эдит Гонсалес — Алина "Алинита" Санчес Фуэнтес
 Эктор Бонилья — Хесус Санчес Фуэнтес
 Мануэль Капетильо — Рамиро Санчес Фуэнтес
 Орландо Родригес — Дон Ансельмо Санчес Фуэнтес
 Рафаэль Баледон — Дон Феликс Арредондо
 Роберто Каньедо — Бернардо Пертиерра
 Нурия Бахес — Синтия Лисардо
 Росария Вальдес — Даиси
 Умберто Сурита — Фернандо
 Рита Маседо — Ребека
 Конни де ла Мора — Марилу Пертиерра
 Роберто Эсприо - адвокат Гарридо
 Питука де Форонда — Донья Марта
 Ребека Манрикес — Тере
 Ана Сиольвия Гарса — Мече
 Лорена Риверо — Пегги
 Абрахам Ставанс — Себастьян
 Флор Прокуна — Сандра
 Лусианне Сильва — Маргарита
 Вирхиния Гутьеррес — Каролина Пертиерра
 Мануэль Лопес Очоа — Гильермо Монсада
 Эльвира Монсель — Перлита
 Ада Карраско — Хуста
 Аурора Молина — Лауреана
 Аврора Кортес — Эулалия
 Хосе Флорес — Начо
 Роландо Барраль — Роландо
 Алисия Энсинас — Мариан Монтеро
 Роберто Бальестерос — Мартин
 Ана Берта Эспин — Пилар
 Алехандро Камачо
 Хосе Элиас Морено — Хуан
 Аурора Медина
 Сокорро Авелар — Доминга
 Лили Инклан — Аделаида
 Луис Агилар — личный адвокат Соледад
 Рафаэль Банкельс — адвокат Порфирио Рейес
 Энрике Гилальберт — доктор Химено
 Мигель Анхель Негрете — Сеньор Гутьеррес
 Артуро Лорка — доктор Веларде
 Кармен Белен Ричардсон
 Маноло Коего
 Марта Касаньяс
 Ирене Лопес
 Эктор Крус — Леонардо
 Марта Ресникофф — Далия
 Лола Тиноко — няня семьи Пертиерры
 Хосефина Эскобедо — Дамиана
 Мануэль Гисар — прокурор Эрнесто Галиндо
 Дина де Марко — Елена
 Эухенио Кобо — инспектор Марреро
 Армандо Арайса — маленький клиент магазина "Эсперанса"
 Эухенио Дербес — Арредондо, сотрудник юридической фирмы и одноименного издательства
 Энрике Идальго — Крескенсио Лопес
 Рикардо де Лоэра — Клаудио
 Алехандра Пениче — Фанни
 Хесус Варгас — Габино
 Анабель Феррейра — медсестра
 Алехандро Томмаси — врач-хирург
 Эдуардо Линьян — доктор Регуена
 Малени Моралес — Соила
 Маноло Гарсия
 Хосе Едра
 Маргарита Мартинес Касадо
 Мигель Анхель Эррера
 Маритса Кремата
 Херман Барриос
 Крристи Санчес
 Феликс Гильермо

Административная группа 
 оригинальный текст: Инес Родена, Энрике Харнес
 либретто: Карлос Ромеро
 адаптация: Вивиан Песталоцци, Тере Медина
 литературный редактор: Тере Медина
 музыкальная тема заставки: Alma mía — Cuando me vaya (вокал — Либертад Ламарке)
 композитор: Хавьер Ортега
 светотехник: Хесус Райя Лара
 редакторы: Алехандро Фрутос Маса, Хуан Карлос Фрутос Маса
 художник по декорациям: Рохелио Эрнандес Нери
 начальники производства: Анхельи Несма Медина, Тереса Гробоис
 координатор производства: Эухенио Кобо
 операторы-постановщики: Мануэль Руис Эспарса, Ноэ Алькантара
 режиссёры-постановщики: Маноло Гарсия, Рафаэль Банкельс
 продюсер: Валентин Пимштейн

Ссылки 
 Подробная информация.
 Подробная информация. 
 Фотографии со съёмок телесериала. 
 Музыкальная заставка телесериала в исполнении Либертад Ламарке. 

Телесериалы Мексики 1980 года
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы по сценариям Тере Медины
Телесериалы по сценариям Вивиан Песталоцци
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Экранизации произведений Инес Родены
Телесериалы на испанском языке